Francia
 Chevresis-Monceau – comune dell'Aisne
 Monceau – stazione della metropolitana di Parigi
 Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy – comune dell'Aisne
 Monceau-le-Waast – comune dell'Aisne
 Monceau-lès-Leups – comune dell'Asine
 Monceau-Saint-Waast – comune del Nord
 Monceau-sur-Oise – comune dell'Aisne
 Parc Monceau – parco pubblico dell'VIII arrondissement di Parigi